И́рис тонколи́стный, или Каса́тик тонколистый ()— растение, вид рода Ирис семейства Ирисовые.

Распространение и экология 
Ирис тонколистный произрастает на песках в пустынях и полупустынях, реже в степях.

Распространён в странах Центральной Азии (Казахстан, Туркмения, Узбекистан, Афганистан), также в пустынях Китая, Пакистана и Монголии. В России встречается в Забайкалье (Бурятия, Читинская область), на Южном Урале (Башкортостан, Челябинская область), в Нижним Поволжье (Саратовская и Волгоградская область)и в Убсунурской котловине (Тува). Растение занесено в Красные книги Саратовской и Волгоградской областей.

Ботаническое описание 
Многолетнее растение, высота 20—40 см. Корневище тонкое; остатки листовых влагалищ образуют подушковидную дерновину.

Стебель 2—4 см высотой; листья 1—1,5 мм толщиной, длиной 20—40 см, линейные, жёсткие, серовато-зелёного цвета.

Цветёт в апреле — мае, цветки светло-синие или сине-фиолетовые.

Таксономия

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 Ирис тонколистый в Казахстане
 

Ирисовые
Флора Евразии
Растения, впервые описанные в книге Reise durch Verschiedene Provinzen des Russischen Reichs